El término Antonivka puede referirse a:

Antonivka (Jersón), asentamiento urbano en el raión de Jersón del óblast de Jersón (Ucrania).
Antonivka (Kiev), pueblo situado en el raión de Bila Tserkva del óblast de Kiev (Ucrania).
Antonivka (Leópolis), pueblo situado en el raión de Stri del óblast de Leópolis (Ucrania).
Antonivka (Odesa), pueblo situado en raión de Berezivka del óblast de Odesa (Ucrania).